Ульянинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Московская область
 Ульянинское сельское поселение — входит в Раменский район

Тверская область
 Ульянинское сельское поселение — входит в Краснохолмский район